Eudem (general), general d'Alexandre el Gran 
 Eudem (sàtrapa), sàtrapa macedoni de Pàrtia 
 Eudem (historiador), historiador grec 
 Eudem (escriptor), escriptor grec
 Eudem (escriptor d'astronomia), escriptor grec 
 Eudem (retòric), retòric grec 
 Eudem de Rodes, filòsof grec
 Eudem (adroguer), metge grec
 Eudem (anatomista), metge i anatomista grec 
 Eudem (metge i conspirador), metge grec que va exercir a Roma
 Eudem (metge ajudant de Galè), metge grec
 Eudem (metge), metge grec